Хоркхаймер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хоркхаймер, Макс (1895—1973) — немецкий философ и социолог.
 Хоркхаймер, Рудольф (1894—1982) — немецкий инженер, пионер технологий радио.